Маркус Пол «Марк» Блукас (; род. ) — американский актёр. Наиболее известен по роли Райли Финна в телесериале «Баффи — истребительница вампиров».

Биография 
Марк Блукас родился в Батлере, Пенсильвания, в семье педагога Мэри Блукас. После переезда в Жирар, Пенсильвания (сельский городок вблизи Эри), он стал членом баскетбольной команды средней школы Жирара. В 1994 году Блукас окончил университет Уэйк-Форест. Там он был членом братства Сигма Фи Эпсилон. Далее Марк Блукас, не сумевший попасть в НБА, уезжает в Великобританию, где последующий год играет в Британской баскетбольной лиге за команду Манчестерские гиганты. Далее он планировал стать адвокатом, но передумал, и пошёл в актёры.

Карьера 
Свою первую роль в кино Блукас получил в 1995 году в телевизионном фильме «Воспламеняющиеся». Далее он снялся в роли баскетболиста в фильме «Плезантвиль» (1998) режиссёра Гери Гросса. В 1999 году Блукас получил роль агента Райли Финна в телесериале «Баффи — истребительница вампиров». Первоначально, на пробах Марк Блукас решил, что впустую потратил время режиссёра Джосса Уидона. Но через две недели Уидон пригласил его в «Баффи». В проекте актёр играл до 2000 года.

После ухода из «Баффи» Блукас снялся в фильмах «Мы были солдатами» (2002), с Мелом Гибсоном и Крисом Кляйном, и «Первая дочь» (2004), с Кэти Холмс. В 2007 году актёр сыграл главную роль в фильмах «Три ключа» и «Смертельный этаж». В феврале 2010 года Блукас присоединился к актёрскому составу телевизионной драмы «Верный».

Личная жизнь 
25 июля 2009 года Марк Блукас женился на журналистке Райан Хэддон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Актёры телевидения США